Romanizzazione – in storia, assimilazione o integrazione di popolazioni nella civiltà di Roma antica
 Romanizzazione (o latinizzazione) – in linguistica, fonetizzazione e traslitterazione nell'alfabeto latino di vocaboli non latini

Altri progetti